Les Molosses, peuple de la Grèce antique
Les Molossoides, groupe de races canines d'importante taille et originaire de Mongolie